A Vicenza vi sono vari edifici, storicamente legati alla famiglia Trento:
 Palazzetto Trento, della seconda metà del Seicento, in contrà San Faustino, n. 18
 Palazzo Trento Valmarana, settecentesco, in contrà Cabianca, retro su contrà San Faustino
 Palazzo Trissino al Duomo, o Trissino Trento, in via Cesare Battisti (oggi sede di una banca)